Мерфі — англійське прізвище (; ), англізована версія ірландських прізвищ Ó Murchadha («нащадок Murchadh»), і Mac Murchaidh («син Murchadh»); походить від ірландського імені Murchadh, що означає «морський воїн» або «морський солдат» (Muir — море, cath — битва).

Особи

А 
 Аллен Мерфі (;  1952) — американський баскетболіст, захисник.

Б 
 Бадді Мерфі (, уроджений — Мет'ю Адамс, ;  1988) — професійний австралійський реслер.
 Баррі Мерфі (;  1985) — ірландський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2012 року.
 Браян Мерфі (;  1983) — ірландський футболіст,воротар.
 Бріттані Мерфі (; 1977—2009) — американська акторка, співачка і продюсер.

В 
 Вільям Мерфі (; 1892—1987) — американський лікар, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1934 року.

Г 
 Горд Мерфі (;  1967) — канадський хокеїст.

д 
 Денні Мерфі (;  1977) — колишній англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Деріл Мерфі (;  1983) — ірландський футболіст, півзахисник і нападник.
 Джейкоб Мерфі (;  1995) — англійський футболіст, фланговий півзахисник.
 Джим Мерфі (;  1967) — британський політик з Лейбористської партії.
 Джиммі Мерфі (; 1910—1989) — валлійський футболіст, півзахисник.
 Джо Мерфі (;  1967) — колишній канадський хокеїст.
 Джон Мерфі (;  ?) — американський фінансовий аналітик.
 Джордж Мерфі (; 1902—1992) — американський танцюрист, актор і політик-республіканець.
 Джош Мерфі (;  1995) — англійський футболіст, фланговий півзахисник.
 Донна Мерфі (;  1959) — американська акторка і співачка.

Е 
 Едді Мерфі (;  1961) — американський актор, режисер, продюсер і співак.

К 
 Келвін Мерфі (;  1948) — американський баскетболіст, захисник.
 Келлі Мерфі (;  1989) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2016).
 Кілліан Мерфі (;  1976) — ірландський актор театру і кіно.
 Клейтон Мерфі (;  1995) — американський легкоатлет.
 Коннор Мерфі (;  1993) — американський хокеїст, захисник.
 Корі Мерфі (;  1978) — канадський хокеїст, захисник.
 Кріс Мерфі (;  1973) — сенатор Сполучених Штатів, голова європейського комітету в Сенаті США.

Л 
 Ларрі Мерфі (;  1961) — канадський хокеїст, захисник.

М 
 Майк Мерфі (;  1950) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.
 Майкл Мерфі (; 1976—2005) — американський військовослужбовець, лейтенант сил спеціальних операцій ВМС США.
  (; 1932—2015 — американський джазовий співак.
 Метт Мерфі (; 1927—2018) — американський блюзовий гітарист.

Н

О 
 Оді Леон Мерфі (; 1925—1971) — американський військовик і кіноактор, учасник Другої світової війни, удостоєний найбільшої кількості нагород за особисту мужність.

П 
 Патрік Мерфі (;  1984) — австралійський плавець, олімпійський медаліст (2008).
 Пітер Мерфі (;  1957) — британський рок-співак.

Р 
 Раян Мерфі:
 Раян Мерфі (;  1995) — американський плавець, триразовий олімпійський чемпіон (2016).
 Раян Мерфі (;  1965) — американський сценарист, продюсер та режисер.
 Річард Мерфі (;  1931) — американський академічний веслувальник, олімпійський чемпіон (1952).
 Розмарі Мерфі (; 1925—2014) — американська актриса театру, кіно та телебачення.
 Рон Мерфі (; 1933—2014) — канадський хокеїст.
 Рошин Мерфі (;  1973) — британська співачка ірландського походження, авторка текстів і композиторка, солістка дуету «Moloko».

С 
 Стівен Мерфі (;  1981) — британський хокеїст, воротар.

Т 
 Трой Мерфі (;  1980) — американський професійний баскетболіст.

Ф 
 Філ Мерфі (;  1957) — американський політик, губернатор штату Нью-Джерсі.

Ч 
 Чарлі Мерфі (; 1959—2017) — американський актор, комік і сценарист.
 Чарлі Мерфі (, уроджена — Шарлотта Мерфі, ;  1984) — ірландська акторка театру і телебачення.

Ш 
 Шон Мерфі:
 Шон Мерфі (;  1980) — американський творець коміксів.
 Шон Мерфі (;  ?) — британський криптограф, професор коледжу  Лондонського університету.
 Шон Мерфі (;  1982) — англійський професійний гравець у снукер.
 Шон Мерфі (;  1970) — австралійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Персонажі 
 Мерфі «Криваві Ясна» () — вигаданий персонаж, джаз-музикант в мультсеріалі «Сімпсони».
 Алекс Дж. Мерфі — вигаданий персонаж, офіцер-поліцейський із серіалу Робот-поліцейський.